Inner Circle (banda)
Inner Circle (black metal), movimento musical
The Inner Circle (1912), filme dirigido por D.W. Griffith
The Inner Circle (2005), filme com Barbara Williams e Michael O'Keefe
O Círculo do Poder, filme (1991) com Tom Hulce e Lolita Davidovich, cujo título original é The Inner Circle
The Inner Circle (álbum), álbum da banda Evergrey

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música